Чуфаровка — название населённых пунктов в России:

 Чуфаровка — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана, упразднена в 1979 году.
 Чуфаровка — деревня в Зубово-Полянском районе Мордовии.

См. также 
 Чуфаров
 Чуфарово